Les  forment un clade éteint de dinosaures sauropodes, regroupant les Eusauropoda, et des genres proches ou inclus dans la famille des Vulcanodontidae. Ils ont vécu au cours du Jurassique et du Crétacé en Europe et en Afrique.

Définition 
Le clade des Gravisauria a été créé par les paléontologues français Ronan Allain et marocaine Najat Aquesbi en 2008 après la découverte et la description en 2004, par ces mêmes auteurs, d'un nouveau sauropode au Maroc : Tazoudasaurus.

Leur analyse phylogénétique place les genres Tazoudasaurus dans la famille des Vulcanodontidae. Ils regroupent ensuite les Vulcanodontidae et leur groupe frère des Eusauropoda, ainsi que quelques genres plus basaux comme Antetonitrus, Gongxianosaurus et Isanosaurus (tous aujourd’hui considérés comme des sauropodes basaux), dans un nouveau taxon, les Gravisauria qu'ils définissent comme incluant le dernier ancêtre commun des genres Tazoudasaurus et Saltasaurus (Bonaparte et Powell, 1980) et tous leurs descendants.

Classification 
En 2019, une analyse phylogénétique réalisée par Müller, a fourni le cladogramme suivant qui montr la position des Gravisauria au sein des Sauropoda :

Le cladogramme réalisé par Nair et Salisbury en 2012 montre les relations entre les Gravisauria. À la différence de celui de R. Allain et ses collègues (2008), il ne conserve pas la famille des Vulcanodontidae :

Voir aussi 
 Sauropoda
 Vulcanodontidae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Sauropoda
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure d'Europe
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2008